Il termine brulé può avere vari significati:
Brulé – propriamente Sichangu – una delle sette suddivisioni (a volte impropriamente chiamate "sotto-tribù" o bande) dei nativi americani Teton (Titonwan) Lakota
CD Brulé – cd che viene venduto al pubblico subito dopo lo svolgimento di un concerto e che contiene la registrazione del concerto appena eseguito
DVD Brulé – dvd che viene venduto al pubblico subito dopo lo svolgimento di un concerto e che contiene la registrazione video del concerto appena eseguito
Monte Brulé – vetta delle Alpi Pennine che si trova lungo la linea di confine tra l'Italia e la Svizzera
Vin brulé – bevanda calda a base di vino (tradizionalmente vino rosso), zucchero e spezie, diffusa in numerosi paesi

Persone
André Brulé (1879-1953) – attore francese
André Brulé (ciclista) – ex ciclista su strada e ciclocrossista francese
Étienne Brûlé (1592-1633) – esploratore francese
Gace Brulé (1160 circa–dopo il 1213) – troviero francese 
Julien Brulé (1875–...) – arciere francese
Tyler Brûlé (1968) – giornalista ed editore canadese